

Patronymes 

 Albert Roosevelt (1883-1962), joueur français de rugby à XV ;
 Alice Roosevelt Longworth (1884-1980), fille du président Theodore Roosevelt, écrivaine ;
 Anna Curtenius Roosevelt (1946-), archéologue américaine  ;
 Blanche Roosevelt (1853-1898), chanteuse d'opéra, auteure et journaliste américaine ;
 Buddy Roosevelt (1898-1973), acteur et cascadeur américain ;
 Curtis Roosevelt (1930-2016), commentateur politique américain ;
 Edith Roosevelt (1861-1948), épouse du président Théodore Roosevelt et Première dame des États-Unis ;
 Eko Roosevelt, musicien et chanteur camerounais ;
 Eleanor Roosevelt (1884-1962), épouse du président Franklin Roosevelt et Première dame des États-Unis ;
 Eleanor Butler Roosevelt (1888-1960), philanthrope américaine et épouse du général Theodore Roosevelt, Jr. ;
 Ellen Roosevelt (1868-1954), joueuse de tennis américaine ;
 Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), président des États-Unis de 1933 à 1945 ;
 Franklin Delano Roosevelt Jr. (1914-1988), fils du président Franklin Delano Roosevelt et d'Eleanor Roosevelt, homme politique américain ;
 Grace Roosevelt (1867-1945), joueuse de tennis américaine ;
 James Roosevelt I (1828-1900), homme d'affaires américain ;
 Jean Jean Roosevelt, artiste haïtien ;
 José Roosevelt (1958), peintre et dessinateur de bande dessinée brésilien installé en Suisse ;
 Julian Roosevelt, (1924-1986), skipper américain ;
 Kermit Roosevelt (1889-1943), fils du président Theodore Roosevelt et d'Edith Roosevelt, homme d'affaires américain ;
 Kermit Roosevelt, Jr. (1916-2000), fils de Kermit Roosevelt, officier de la CIA ;
 Naaman Roosevelt (1987), joueur américain de football américain et de football canadien ;
 Quentin Roosevelt (1897-1918), fils du président Theodore Roosevelt et d'Edith Roosevelt, militaire américain ;
 Theodore Roosevelt (1858-1919), président des États-Unis de 1901 à 1909 ;
 Theodore Roosevelt, Jr. (1887-1944), fils du président Theodore Roosevelt et d'Edith Roosevelt, homme politique et général américain ;
 Theodore Roosevelt, Sr. (1831-1878), père du président Theodore Roosevelt, entrepreneur et philanthrope américain.

Autres 
 Famille Roosevelt, famille américaine présente dans le monde des affaires et de la politique ;
 Roosevelt Room, une des salles de réunion de l'aile ouest de la Maison-Blanche, nommée d'après les deux présidents ;
 Roosevelt (1990) alias Marius Lauber, un musicien allemand ;
 Roosevelt, une ville américaine dans le Minnesota ;
 le lac Roosevelt, un lac de Californie ;
 la forêt nationale de Roosevelt, une forêt du Colorado et du Wyoming.

Nommés d'après Théodore Roosevelt 
 Roosevelt, census-designated place située en Arizona ;
 Roosevelt, une ville américaine située en Oklahoma ;
 Roosevelt, une ville située dans l’état américain de l'Utah ;
 Roosevelt, une station du métro de Chicago ;
 Comté de Roosevelt, dans l’état du Montana, aux États-Unis ;
 Roosevelt, une census-designated place américaine située dans l’État de New York ;
 Comté de Roosevelt, dans l’état du Nouveau-Mexique, aux États-Unis ;
 Theodore Roosevelt Island, une île et un mémorial nationale américain sur le Potomac ;
 Theodore Roosevelt Wilderness, une aire protégée américaine située dans le Dakota du Nord ;
 , un porte-avions américain (1986-à nos jours) ;
 Wapiti de Roosevelt, un mammifère herbivore de la famille des cervidés, sous-espèce du wapiti ;
 .

Nommés d'après Franklin Roosevelt 
 Roosevelt, une ville située dans l’état américain du New Jersey
 Roosevelt Island (Welfare Island jusqu'en 1973), une île de la ville de New York sur l'East River
 Franklin D. Roosevelt, une station du métro de Paris, sur les lignes 1 et 9
 Université Roosevelt, à Chicago
 Lycée Franklin-Roosevelt, à Reims
 , un porte-avions américain (1945-1977)
 Pont Franklin Delano Roosevelt, un pont franchissant le détroit de Lubec dans le Maine
 
 Collectif Roosevelt (ou Roosevelt 2012), un mouvement citoyen